Minimo bezeichnet

 ein Projekt für eine Version des Mozilla-Browsers, siehe Mozilla Minimo
 ein zusammenklappbares Mofa aus Aluminium, siehe Minimo 30